Signal d'alarme dans le domaine du transport
 signaux d'alarme dans le comportement animal
Le son émis par une alarme